Вильяканьяс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Сан-Хуан. Занимает площадь 269 км². Население — 10602 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 77 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Diputación de Toledo

Муниципалитеты Толедо